Anca Tănase – ex canottiera rumena
 Constantin Tănase – attore teatrale e drammaturgo rumeno
 Cristian Tănase – calciatore rumeno
 Florin Tănase – calciatore rumeno
 Florin Tănase  Cioabă – politico, pastore protestante pentecostale rumeno
 Maria Tănase – cantante romena